Forsby ist der Name folgender Orte:

in Schweden:
 Forsby (Gävle) in der Gemeinde Gävle
 Forsby (Klippans) in der Gemeinde Klippans
 Forsby (Uppsala) in der Gemeinde Uppsala
 Forsby (Enköping) in der Gemeinde Enköping

in Finnland:
 Forsby (Nykarleby) in der Stadt Nykarleby
 Forsby (Pedersöre) in der Gemeinde Pedersöre
 Forsby, schwedischer Name von Koskela (Helsinki), Stadtteil von Helsinki
 Forsby, schwedischer Name von Koskenkylä (Kokemäki) in der Gemeinde Kokemäki
 Forsby, schwedischer Name des Koskenkylä (Loviisa) in der Stadt Loviisa

Siehe auch:
 Kirche von Forsby, Kirche bei Skövde, Schweden